Mokry Ług – część Warszawy
 Mokry Ług – część miasta Zielonka w woj. mazowieckim w pow. wołomińskim, w gminie Zielonka *
 Mokry Ług – część lasu w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gm. Działoszyn

Zobacz też
 Warszawa Mokry Ług – przystanek kolejowy Polskich Kolei Państwowych położony na terenie warszawskiego Rembertowa